Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 5 и 6 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 5 августа в 9:43 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:32, а финал — 6 августа в 18:05.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 83—87,104,123

100 м, вольный стиль, мужчины